Marek Barański – polski historyk
 Marek Barański – polski dziennikarz
 Marek Barański – profesor, rektor Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej, działacz SLD
 Marek Barański – poeta, dziennikarz „Gazety Olsztyńskiej”